Лилеково — название населённых пунктов.

Болгария 
 Лилеково — село в Смолянской области.

Россия 
 Лилеково — деревня в Юрьевецком районе Ивановской области.